Kaga (schip, 1928), een vliegdekschip van de Japanse Keizerlijke Marine
Kaga (Ishikawa), een stad in de Japanse prefectuur Ishikawa 
Kaga (provincie), een voormalige provincie van Japan